Tempio evangelico – ex edificio adibito a culto di Fara Novarese
 Tempio evangelico valdese – edificio adibito a culto di Rio Marina
 Tempio cristiano evangelico di Siena – edificio adibito a culto di Siena